Ex libris (von lat. ex „aus“ und libris „den Büchern“) bezeichnet:
 Exlibris, Klebezettel in Büchern mit dem Namen des Eigentümers; Buchzeichen, Buchmarke
 Ex libris (Reihe), Buchreihe des Verlags Volk und Welt
 Ex-Libris, Buchreihe im Heyne Verlag in den 80er Jahren mit über 200 Titeln, meist mit historischem Bezug
 Ex Libris (schweizerisches Unternehmen), schweizerischer Anbieter von Büchern, Schallplatten, Filmen und Software; früher Buchclub
 Ex Libris – The New York Public Library, Dokumentarfilm von Frederick Wiseman
 Ex Libris Group, israelischer Anbieter von Bibliothekssoftware und -dienstleistungen